Les Chelidae sont une famille de tortues. Elle a été créée par John Edward Gray en 1825.

Elle comprend une cinquantaine d'espèces de tortues aquatiques pleurodires.

Répartition 
Les espèces de cette famille se rencontrent en Australie, en Nouvelle-Guinée et en Amérique du Sud.

Description 

Elles sont aquatiques ou semi-aquatiques. La plupart des espèces vivent dans des eaux douces calmes ou les marais, bien que les Chelodina siebenrocki vivent dans l'eau salée.

La Chelodina expansa est la plus grande des Chelidae avec près de  adulte, la plus petite est la Pseudemydura umbrina avec  adulte.

Liste des genres 
Selon  :
 sous-famille Chelinae Gray, 1825
 genre Acanthochelys Gray, 1873
 genre Chelus Duméril, 1806
 genre Mesoclemmys Gray, 1873 
 genre Phrynops Wagler, 1830
 genre Platemys Wagler, 1830
 genre Rhinemys Wagler, 1830
 sous-famille Hydromedusinae Baur, 1893
 genre Hydromedusa Wagler, 1830
 sous-famille Chelodininae Baur, 1893
 genre Chelodina Fitzinger, 1826
 genre Elseya Gray, 1867
 genre Elusor Cann & Legler, 1994
 genre Emydura Bonaparte, 1836
 genre Myuchelys Thomson & Georges, 2009  
 genre Pseudemydura Siebenrock, 1901
 genre Rheodytes Legler & Cann, 1980

Position phylogénétique 

La classification présentée ici est la simplification de celle présentée par A. Georges, J. Birrell, K. M. Saint, W. McCord und S. C. Donnellan basée sur l'analyse génétique.

Publication originale 
 Gray, 1825 : A synopsis of the genera of reptiles and Amphibia, with a description of some new species. Annals of Philosophy, London, ser. 2, ,  (texte intégral).

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site sur les Chelidae d'Amérique du Sud

Chelidae
Famille de tortues (nom scientifique)